Chicco ist der Name von
 Adriano Chicco (1907–1990), italienischer Schachkomponist und Schachhistoriker.
 einem italienischen Spielzeughersteller der Artsana-Gruppe, siehe Chicco (Spielzeugmarke)